Flushing Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na Crosstown Line
 Flushing Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na Jamaica Line